Hanshagen, un comune del circondario della Pomerania Anteriore Orientale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Hanshagen, una frazione del comune di Upahl nel circondario rurale del Meclemburgo Nordoccidentale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania